Schönrath bezeichnet

 die Burg Schönrath in der Stadt Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen
 das Gut Schönrath in Köln-Höhenhaus in Nordrhein-Westfalen.